Leopoldo Federico Francisco Sieghard Huberto Erdmann, Príncipe Heredero de Anhalt (11 de abril del 1938 - 9 de octubre de 1963), fue el jefe de la Casa de Ascania, la familia que gobernó el Ducado de Anhalt hasta 1918.

Biografía 
Nació en el Castillo de Ballenstedt, un castillo propiedad de la familia ducal de Anhalt, siendo el hijo mayor del Duque Joaquín Ernesto de Anhalt y su segunda esposa, Editha Marwitz (von Stephani, por adopción).

El Príncipe Federico sucedió a su padre como jefe de la Casa Ducal de Anhalt y Duque titular de Anhalt tras su muerte en el campo especial número 2 del NKVD (anteriormente, campo de concentración de Buchenwald) como prisionero de la Unión Soviética el 18 de febrero de 1947. La sucesión del Príncipe Federico fue disputada por su tío, el Príncipe Eugenio, quien también proclamaba la jefatura de la casa después de la muerte del Duque Joaquín Ernesto.

El Príncipe Federico murió el 9 de octubre de 1963 en Múnich, después de verse involucrado en un accidente de coche. Tras su muerte, fue sucedido como jefe de la casa ducal por su hermano menor, el Príncipe Eduardo.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 House of Anhalt-Askanien
 Online Gotha

Duques de Anhalt del siglo XX (casa de Ascania)
Pretendientes al trono
Fallecidos en Múnich